Юрий Иванович Евсеев (1932—2018) — советский и российский учёный и организатор в области педагогики и физического воспитания, доктор педагогических наук, профессор. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1996).

Биография 
Родился 22 мая 1932 года в городе Ростов-на-Дону.

С 1 сентября 1943 года по 15 сентября 1945 года в период Великой Отечественной войны был сыном полка 14-го управления военно-полевого строительства 24-го Управления оборонительного  строительства 2-го Украинского фронта, вместе со своей частью прошёл с боями — Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию. За участие в войне 6 апреля 1985 года был награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени.

С 1945 года после демобилизации из рядов Советской армии обучался в Ростовской средней школе, в 1952 году получил среднее образование в Ростовской школе рабочей молодёжи. С 1960 по 1965 годы обучался на заочном отделении факультета физического воспитания Ростовского государственного педагогического института. С 1965 по 1966 годы работал — тренером-инструктором, с 1966 по 1987 годы — старшим преподавателем кафедры Физического воспитания Ростовского государственного университета. 

С 1987 по 2007 годы занимал должность — заведующего кафедрой физического воспитания Ростовского государственного экономического университета, с 2014 по 2018 годы был профессором этой кафедры. С 2007 по 2018 годы одновременно по совместительству преподавал в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Помимо основной деятельности Ю. И. Евсеев был председателем научно-методического совета по физической культуре Юга России и членом Президиума научно-методического совета по физической культуре Министерства образования науки Российской Федерации. Ю. И. Евсеев был одним из организаторов спортивного студенческого движения на Дону: один из основателей Исполнительного комитета Всероссийской Студенческой ассоциации «Буревестник», организатор, тренер и первый директор Ростовского центрального клуба туристов и клуба «Горизонт» в Ростовском государственном университете, под его руководством и при участии было подготовлено 14 мастеров спорта, а так же 8 чемпионов и призеров чемпионатов СССР. Автор многочисленных научных работ в области физической культуры и воспитания. 

В 1984 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук, в 2005 году —  доктора педагогических наук. В 2014 году Ю. И. Евсееву было присвоено учёное звание — профессор.  Ю. И. Евсеев состоял и в общественных организациях: был действительным членом  Международной академии наук педагогического образования и Национальной академии туризма, член-корреспондентом Международной педагогической академии.

В 1996 году Ю. И. Евсеев был удостоен почётного звания — Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Умер 21 февраля 2018 года в Ростове-на-Дону.

Награды 
Основной источник:
 Орден Отечественной войны II степени (6.04.1985)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Звание 
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1998<ref name="здн">Указ Президента России от 30 августа 1996 года № 1284</ref>)

 Примечания 

 Литература 
 Наука Дона в лицах: эксклюзивное досье / Ростов-на-Дону: АООТ «Ростовское книжное издательство», 1998 г. — 535 с.
 Героев тех дней помним мы имена. Посвящается 70-летию Великой победы: Научно-исторический очерк'' / В. В. Наухацкий (руководитель), Н. В. Горбунова, О. А. Еременко, Ю. А. Чижикова. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2015 г. — 368 с.

Медики СССР
Медики России
Выпускники Ростовского государственного педагогического университета
Преподаватели Ростовского государственного университета
Преподаватели Ростовского государственного экономического университета